

Кизилшарик — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Кизилшарик — село, Жамбильський район, Жамбильська область